L'uomo illustrato o Il gioco dei pianeti (The Illustrated Man), antologia di racconti di Ray Bradbury del 1951
L'uomo illustrato (film) (The Illustrated Man), film del 1969 diretto da Jack Smight, tratto dall'opera di Bradbury